«Odessa» — шостий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений 1969 року.

Списки композицій

Оригінал LP 
Сторона 1
 «Odessa (City on the Black Sea)» — 7:33
 «You'll Never See My Face Again» — 4:17
 «Black Diamond» — 3:29

Сторона 2
 «Marley Purt Drive» — 4:26
 «Edison» — 3:06
 «Melody Fair» — 3:50
 «Suddenly» — 2:30
 «Whisper Whisper» — 3:25

Сторона 3
 «Lamplight» — 4:47
 «Sound of Love» — 3:29
 «Give Your Best» — 3:28
 «Seven Seas Symphony [instrumental]» — 4:10
 «With All Nations (International Anthem) [instrumental]» — 1:47

Сторона 4
 «I Laugh in Your Face» — 4:10
 «Never Say Never Again» — 3:29
 «First of May» — 2:50
 «The British Opera [instrumental]» — 3:16

Делюкс видання 

Диск 1: стерео/Диск 2: моно
 Odessa (City On The Black Sea)
 You'll Never See My Face Again
 Black Diamond
 Marley Purt Drive
 Edison
 Melody Fair
 Suddenly
 Whisper Whisper
 Lamplight
 Sound Of Love
 Give Your Best
 Seven Seas Symphony
 With All Nations (International Anthem)
 I Laugh In Your Face
 Never Say Never Again
 First Of May
 The British Opera

Диск 3: «Sketches for Odessa» [усі композиції до цього не випускались]
 Odessa (Demo)
 You'll Never See My Face Again"(Alternate Mix)
 Black Diamond (Demo)
 Marley Purt Drive (Alternate Mix)
 Barbara Came To Stay
 Edison (Alternate Mix)
 Melody Fair (Demo)
 Melody Fair (Alternate Mix)
 Suddenly (Alternate Mix)
 Whisper Whisper — Part Two (Alternate Version)
 Lamplight (Demo)
 Lamplight (Alternate Version)
 Sound Of Love (Alternate Mix)
 Give Your Best (Alternate Mix)
 Seven Seas Symphony (Demo)
 With All Nations (International Anthem) (Vocal Version)
 I Laugh In Your Face (Alternate Mix)
 Never Say Never Again (Alternate Mix)
 First Of May (Demo)
 First Of May (Alternate Mix)
 Nobody's Someone
 Pity
 Odessa Promotional Spot

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees
Об'єкти, названі на честь Одеси
Березень 1969